Pfaff - uma empresa alemã

Pessoas
Alfred Pfaff
Jean-Marie Pfaff
Johann Friedrich Pfaff
Kristen Pfaff

Outros
29491 Pfaff - um asteróide

Desambiguação